Claribel steht für:
 Claribel (Kalifornien), Ort in Stanislaus County, Kalifornien
 Village of Claribel, seit 1918 umbenannt in Richmond Heights (Ohio), Cuyahoga County, Ohio
 Claribel Creek, Nebenfluss des Cuyahoga River, Ohio
 Claribel Lateral, Kanal in den Stanislaus River, Kalifornien
 Claribel Lake, See im Cochrane District, Ontario, Kanada

 Claribel, Typ eines Saxonetts um 1920 von J. W. Pepper

 Claribel, Gedicht im Band Poems Chiefly Lyrical (1830) von Alfred Tennyson, 1. Baron Tennyson

 Claribel (Vorname), Namensträger siehe dort